«Аустриа-Нетто» (; ранее также «Аустриа-Каталог» — ) — самые популярные (специализированные) австрийские  для коллекционеров. Они регулярно издаются с середины XX века. Среди филателистов, нумизматов и коллекционеров телефонных карт эти справочные каталоги считаются авторитетными.

Каталоги почтовых марок

Описание и история 
Среди этих каталогов наиболее известны каталоги в области филателии. Они ограничены описанием почтовых марок Австрии и связанных с ней почтовых ведомств (стран). Выходят ежегодно.

Старейшим из них является «Специализированный каталог Австрии» (), который ранее издавался фирмой  () в Вене. Так, в 1975 году в свет вышло 31-е издание этого каталога почтовых марок, подготовленное этим издательством. Оно включало описание классических выпусков Австрии 1850—1899 годов, а также 1945 года. В каталоге были даны цены классических марок на письмах-вырезках, а также газетных марок на целых газетах. В каталоге были перечислены чёрные оттиски, которые почтовое ведомство использовало в рекламной кампаниях, с указанием их тиражей. Издание дополнительно содержало перечень австрийских монет с 1848 года. По состоянию на 2015 год, каталог выдержал уже 70 изданий.

Ежегодно также публикуются «Стандартный каталог Австрии» () и «Каталог четырёх стран» (). В последнем описываются все почтовые марки, выпущенные в каждом из четырёх немецкоговорящих государств: Австрии, Германии, Лихтенштейне и Швейцарии.

Содержание 
Содержание современного «Специализированного каталога Австрии» значительно больше «Стандартного каталога Австрии» и включает следующие дополнительные разделы:

Другие каталоги 
Помимо каталогов почтовых марок, линия каталогов «Аустрия-Нетто» также включает выпускаемые ежегодно каталоги австрийских монет и каталоги австрийских телефонных карт. Издатель каталогов также выпускает каталоги специальных гашений.

Издатель и главный редактор 
В прошлом, во второй половине XX века, издателем и главным редактором каталогов «Аустрия-Нетто» являлась Рита Рознер (). По состоянию на 2016 год, этот пост занимала Кристина Штайрер ().

Аббревиатура названия 
Из-за того, что название  весьма длинное, коллекционеры часто используют аббревиатуру  («АНК»). При этом встречающееся также довольно часто выражение «каталог АНК» () с технической точки зрения избыточно.

См. также 
 История почты и почтовых марок Австрии
 Каталог почтовых марок

Примечания 

Каталоги почтовых марок
Компании Австрии
Нумизматические издания